Le mot tamaya a plusieurs significations.

Plante 
 Le nom commun tamaya ou bégonia tamaya est le nom commercial de Begonia maculata.

Patronyme 
Le nom propre Tamaya est un patronyme, porté notamment par :
 Michel Tamaya.

Toponyme 
 , une commune rurale du Niger.

Marine 
 Le Tamaya (1862-1902) était un navire trois-mâts carré français, armé à Nantes. Construit en fer en 1862 aux chantiers navals de Liverpool (Angleterre), il a coulé avec tout son équipage le  à Saint-Pierre à la Martinique, lors de la catastrophe de la montagne Pelée .

Références

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français